6. Deutsche Armee waren zwei Großverbände deutscher Heere: 
 6. Armee (Deutsches Kaiserreich)
 6. Armee (Wehrmacht)